Donje Polje, naselje u gradu Šibeniku, Hrvatska 
 Donje Polje (Busovača, BiH), stari naziv naseljenog mjesta Polje, općina Busovača, BiH